Shiras ist der Familienname folgender Personen:

 George Shiras junior (1832–1924), US-amerikanischer Jurist, Richter am Supreme Court
 George Shiras III (1859–1942), US-amerikanischer Politiker
 Leif Shiras (* 1959), US-amerikanischer Tennisspieler
 Oliver Perry Shiras (1833–1916), US-amerikanischer Jurist
 Wilmar H. Shiras (1908–1990), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin

Siehe auch:
 Shiraz